Ticket peut signifier :

 un ticket est un document attestant de l'acquisition d'un droit ou d'un achat :
 un titre de transport donnant droit à l’accès à un transport en commun,
 un ticket t+, titre de transport « de base » en Île-de-France.
 un ticket de caisse, reçu que les commerces de détail délivrent après un achat,
 un ticket de cinéma.
 le ticket modérateur, partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie en France.
 une demande d'assistance, désignées ainsi dans le métier de l'assistance sous le nom de ticket.
 les personnes sur une même liste lors d'une élection aux États-Unis, dont surtout l'élection présidentielle américaine avec l'élection du président et du vice-président.
 Ticket, magazine hebdomadaire culturel et sportif haïtien.
 les Golden Ticket Awards, prix remis par Amusement Today, journal sur le monde des parcs d'attractions.
 Tickets,  film dramatique de Ermanno Olmi, Ken Loach et Abbas Kiarostami (2005).